Treća hrvatska vaterpolska liga predstavlja četvrti rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2012. te je bila podijeljena u tri skupine.

Ljestvice

Liga Split

Liga Šibenik

Liga Slavonija

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2011./12.
 1. B HVL 2012.
 2. HVL 2012.

Izvori 
 hvs.hr 3. HVL Split 2012.
 hvs.hr 3. HVL Slavonija 2012.
 hvs.hr 3. HVL Šibenik 2012.
 vkcroatiaturanj.hr, VK Croatia Turanj - seniori, objavljeno 2. kolovoza 2012., pristupljeno 4. svibnja 2017.

2012